Tomorrowland (festival), een muziekfestival in België
 Tomorrowland Brasil, de Braziliaanse versie van bovengenoemd festival, São Paulo
 Tomorrowland (Disney), een themagebied in verschillende Disney-attractieparken
 Project T (originele titel: Tomorrowland), een Amerikaanse sciencefictionfilm uit 2015
 Club Blu, Rotterdamse discotheek die oorspronkelijk Tomorrowland heette